Gute kan syfta på:

 Gute (ort) – en småort i Bäls socken i Gotlands kommun i Gotlands län
 Gute  – en invånare på Gotland, se Gutar
 Gute (mytologi) – en mytologisk gestalt som var en av de första invånarna på Gotland
 M/S Gute – ett svenskt fraktfartyg